Фе́рдман — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Фердман, Давид Лазаревич (1903—1970) — советский биохимик.
 Фердман, Зигмунд Зиновьевич (1901—1978) — советский хирург, онколог.
 Фердман, Моисей Шахнович (1936—2020) — советский и российский тренер по настольному теннису.
 Фердман, Семён Львович (1933—2009) — советский и российский актёр, изцестный под псевдонимом «Семён Фарада».
 Фердман, Татьяна Моисеевна (род. 1957) — советская спортсменка (настольный теннис).
 Фердман, Яков (род. 1954) — советский и израильский тренер по фехтованию.